Tomis, een Griekse koloniestad in Scythisch gebied aan de kust van de Zwarte Zee.
 Tomi (Nagano), de stad Tōmi in de  Japanse prefectuur Nagano.
 Tomi (Okayama), een gemeente in de Japanse prefectuur Okayama